Alkläpparna är en samling skär i byn Horsholma i Föglö kommun på Åland. 

I ett av förslagen på nya rutter för Ålandstrafiken från 2011 föreslås Alkläpparna som plats för en ny hamn för Södra linjen (Föglö – Kökar – Galtby) och Tvärgående linjen (Föglö – Sottunga – Kumlinge).

Terrängen på Alkläpparna är platt och relativt skogig för så små skär. I vattnen runt Alkläpparna finns många grynnor. Alkläpparna har Sommarö i sydväst, Brännfjärd i väster, Bänö i norr och Skiftet i öster.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet